Alline Calandrini (1988) – giornalista sportiva ed ex calciatrice brasiliana
 Bénédict Calandrini (1639-1720) – teologo svizzero
 Filippo Calandrini (1403-1476) – cardinale italiano
 Franco Calandrini (1961) – direttore artistico, produttore cinematografico e scrittore italiano
 Jean-Louis Calandrini (1703-1758) – scienziato svizzero
 Matilde Calandrini (1794-1866) – educatrice italiana
 Nicola Calandrini (1966) – politico italiano